Het algemene (willen) vasthouden aan tradities, zie ook traditionalisme (politiek)
 traditionalisme (katholicisme): een stroming binnen het katholicisme die het herstel van oude liturgische vormen nastreeft
 traditionalisme (filosofie): een wijsgerige stroming die ervan uitgaat dat de waarheid niet enkel door de rede kan worden gekend maar enkel door een per traditie overgebrachte "oeropenbaring".
 traditionalisme (architectuur): een stroming binnen de architectuur waarvan de Delftse School een belangrijke exponent was.